Коррез () — департамент в центре Франции, один из департаментов региона Новая Аквитания. Административный центр — Тюль. Согласно переписи 2012 года население департамента составляло 241 247 человек. По состоянию на 2015 год территория Корреза была разделена на 3 округа (Тюль, Юссель и Брив-ла-Гайард), 19 кантонов и 285 коммун. В департаменте 2 города с населением свыше 10 000 человек, 4 города — свыше 5000 человек. Коммуны Коллонж-ла-Руж, Кюрмонт, Сен-Робер, Сегюр-ле-Шато и Тюрен были отмечены знаком самой красивой деревни Франции.

Список коммун 
В списке приведены коммуны департамента Коррез в алфавитном порядке.

Примечания 

Коррез